Mayenne může být:
 Mayenne (řeka) – řeka v západní Francii
 Mayenne (departement) – francouzský departement v regionu Pays de la Loire
 Mayenne (Mayenne) – francouzské město v departementu Mayenne

 Jan Mayen – vulkanický ostrov na rozhraní Norského a Grónského moře. Leží 600 km severně od Islandu, 500 km východně od Grónska a 1000 km západně od norské pevniny, patří Norsku